Il doppio del torneo di tennis Torino Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Torino Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Neil Borwick e David Lewis. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Christer Allgårdh e Martin Sinner con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di Serie

  Peter Ballauff /  Ricki Osterthun (primo turno)
  Cristiano Caratti /  Federico Mordegan (quarti di finale)

 Assente
  Ugo Colombini /  Tobias Svantesson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Torino Challenger 1990